Библиотекарь Конгресса () — глава Библиотеки Конгресса, назначаемый президентом Соединенных Штатов по рекомендации и с согласия Сената Соединенных Штатов сроком на десять лет.. Библиотекарь Конгресса назначает американского поэта-лауреата и вручает премию Гершвина за популярную песню.

Библиотекарь Конгресса имеет широкие обязанности в отношении авторского права, включая электронные ресурсы и положения о добросовестном использовании, изложенные в Законе об авторском праве в цифровую эпоху. Библиотекарь определяет, подпадают ли определенные произведения под действие запретов DMCA в отношении защиты доступа к технологиям.

13 июля 2016 года Сенат США утвердил Карлу Хейден в качестве библиотекаря 74 голосами против 18 и она была приведена к присяге 14 сентября 2016 года.

Происхождение 
24 апреля 1800 года 6-й Конгресс США принял закон об ассигнованиях, подписанный президентом Джоном Адамсом, который создал Библиотеку Конгресса. Этот закон должен был служить «дополнительным положением о смещении и размещении правительства Соединенных Штатов». Пятый раздел закона специально создал Библиотеку Конгресса и обозначил некоторые из ее полномочий, прав и обязанностей. Закон предусматривал «приобретение книг для использования в Конгрессе, подходящее место в Капитолии для их размещения, совместный комитет для определения правил их отбора, приобретения и распространения», а также выделение 5000 долларов для новая библиотека.

В 1802 году, через два года после создания библиотеки, президент Томас Джефферсон утвердил закон Конгресса, который учредил Управление библиотекаря и предоставил президенту право назначать новый офис. Вскоре после этого Джефферсон назначил своего бывшего менеджера кампании Джона Дж. Бекли первым библиотекарем Конгресса. Только в 1897 году Конгресс получил право утверждать кандидатуру президента. Этот же закон предоставил библиотекарю исключительную власть устанавливать правила учреждения и назначать сотрудников библиотеки.

Полномочия и обязанности 
С момента создания и до 2015 года должность библиотекаря не ограничивалась сроками службы и позволяла сотрудникам сохранять пожизненное назначение после подтверждения. Большинство библиотекарей Конгресса проработали до смерти или выхода на пенсию. За более чем два столетия с 1802 по 2015 год в Конгрессе было всего 13 библиотекарей, и в библиотеке «царила преемственность атмосферы и политики, которые редко встречаются в национальных учреждениях». В 2015 году Конгресс принял, а президент Барак Обама подписал закон «Акт о модернизации преемственности библиотекарей Конгресса 2015 года» Pub. L. 114-86, которые устанавливают ограничение на срок полномочий 10 лет с возможностью повторного назначения. Законодательство было воспринято как критика нежелания библиотекаря Джеймса Х. Биллингтона нанять постоянного директора по информационным технологиям для эффективного управления и обновления информационных технологий библиотеки.

Нет никаких законов или правил, определяющих квалификацию должностного лица. Должность библиотекаря Конгресса на протяжении всей его истории занимали кандидаты разного происхождения, образования и социального статуса. Политики, бизнесмены, писатели, поэты, юристы и профессиональные библиотекари служили библиотекарем Конгресса.

Однако в разные исторические эпохи были предложения о требованиях к должности.

В 1945 году Карл Витц, тогдашний президент Американской библиотечной ассоциации, написал письмо президенту Соединенных Штатов о должности библиотекаря Конгресса, которая недавно освободилась. Витц счел необходимым рекомендовать потенциальных библиотекарей. Витц заявил, что эта должность «требует высшего администратора, государственного деятеля, лидера в мире знаний, а также специалиста по сбору научных материалов и их систематизации для использования — короче говоря, выдающегося библиотекаря». В 1989 году конгрессмен майор Оуэнс (штат Нью-Йорк) внес законопроект, устанавливающий более строгие требования в отношении того, кто может быть назначен. Он утверждал, что назначенные библиотекари должны иметь специальную подготовку; законопроект не стал законом.

Список библиотекарей Конгресса

См. также 
 Список библиотекарей
 Парламентский библиотекарь Канады

Примечание

Литература 
 
 
 
 
 
Библиотекари США
Библиотека Конгресса
Директора Библиотеки Конгресса